Hong Kong Tennis Open 2015 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner af typen Plexipave i Victoria Park Tennis Stadium i Hongkong i perioden 10. - 18. oktober 2015. Det var den anden udgave af Hong Kong Tennis Open, og turneringen var en del af WTA Tour 2015, hvor den tilhørte kategorien WTA International.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ 226.750 og fordelte sig som følger.

Resultater

Damesingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 32 spillere, der fordelte sig på:
 21 direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 31. august 2015 (seks uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard.
 8 spillere fra kvalifikationsturneringen, heraf 2 lucky losere.

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 24 spillere, der spillede om de sidste seks ledige pladser i hovedturneringen.

Damedouble 

Damedoubleturneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 14 direkte kvalificerede par i form af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard.

Eksterne henvisninger 
 Hong Kong Tennis Open  
 WTA - Hong Kong Tennis Open 2015

Noter 

2015
WTA Tour 2015